Хорват Марин Чилич — победитель турнира.

Прошлогодний чемпион  Роджер Федерер не защищал свой титул.

Посев 
Первые восемь сеянных начинают турнир со второго раунда.

  Энди Маррей (Финал)
  Станислас Вавринка (Третий раунд)
  Рафаэль Надаль (Третий раунд)
  Милош Раонич (Полуфинал)
  Кэй Нисикори (Третий раунд)
  Томаш Бердых (Третий раунд)
  Жо-Вильфрид Тсонга (Третий раунд)
  Доминик Тим (Четвертьфинал)

<li>  Гаэль Монфис (Третий раунд, отказ)
<li>  Давид Феррер (Первый раунд)
<li>  Давид Гоффен (Второй раунд)
<li>  Марин Чилич (Титул)
<li>  Ришар Гаске (Второй раунд)
<li>  Ник Кирьос (Второй раунд)
<li>  Роберто Баутиста Агут (Первый раунд)
<li>  Фелисиано Лопес (Второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 

Western & Southern Open 2016